Den Internationale Jernbaneunion (UIC) (fransk Union internationale des chemins de fer, engelsk International Union of Railways) er en internationale jernbaneorganisation. UIC's opgave at udstede de internationale retningslinjer for jernbanetrafikken.

De retningsliner man oftest ser er UIC Norm 438-3, der gælder identifikation af lokomotiver og togsæt, UIC Norm 432-2, der gælder identifikation af godsvogne og UIC Norm 920-1, der fastlægger landekoderne.

UIC Norm 920-1

Kilder/referencer

Se også
 Dansk Jernbaneforbund

Jernbanetransport
Internationale organisationer